Copy steht für:

 copy and paste oder copy & paste, ein Verfahren zur Reproduktion von Text oder anderen Daten in der EDV, siehe Kopieren und Einfügen
 Copy, ein Shell-Kommando in der EDV, siehe Kommandozeile
 Copy, den sprachlichen Gehalt eines Werbemittels, siehe Werbetext
 Copyschrift, eine Schriftart in der Typographie, siehe Brotschrift
 Copy-Element, ein wiederverwendbarer Programmteil in der Programmierung, siehe Include

Copy ist der Familienname folgender Personen:
 Maud-Éva Copy (* 1992), französische Handballspielerin

Siehe auch:
 Kopie
 Copi
 Coppi
 Koppy